Кутно — слово польского происхождения , означающее ряд географических объектов:

 Кутно — город в Польше, входит в Кутновский повят, Лодзинское воеводство.
 Кутно — сельская гмина (волость) в Польше, входит в Кутновский повят, Лодзинское воеводство.
 Кутно — узловая железнодорожная станция в городе Кутно.

См. также 
 Кутно — озеро в Лоухском районе Карелии.
 AMZ-Kutno
 Кутня
 Кутна-Гора